een Engelse of Amerikaanse kermisattractie: een glijbaan in spiraalvorm rond een toren
 Helter Skelter (The Beatles), een nummer van the Beatles
 Helter Skelter: The True Story of the Manson Murders, de titel van een boek over de Tate/La Bianca-moorden
 Helter Skelter (1976), een televisiefilm van Tom Gries, gebaseerd op bovengenoemd boek
 Helter Skelter (2004), een televisiefilm van John Gray, gebaseerd op bovengenoemd boek